Денис Игоревич Пастухов (род. , Могилёв) — российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника.

Карьера 
Денис Пастухов — воспитанник могилёвского баскетбола. Первый тренер — Владимир Иванович Копылов.

В 2008 году Пастухов уехал выступать в Россию. Принял российское гражданство, выступал за молодёжную сборную России (U-20) на чемпионате Европы-2011.

В сентябре 2010 года Пастухов подписал контракт с «Нижним Новгородом». В сезоне 2010/2011 принял участие в 2 матчах Кубка вызова ФИБА в среднем набирая 4 очка и 1 подбор. В 1 матче чемпионата России за 7 минут игрового времени Денис отметился 1 подбором.

В 2013 году Пастухов вернулся в Белоруссию, выступал за клубы «Гродно-93» и «Цмоки-Минск», стал чемпионом и обладателем Кубка Белоруссии в сезоне 2014/2015.

В 2015 году Пастухов приостановил профессиональную карьеру из-за проблем со здоровьем, выступал в Непрофессиональной баскетбольной лиге Белоруссии за могилёвский «Кабандос».

В 2017—2019 годах Денис Пастухов выступал за могилёвский «Борисфен», был его капитаном в сезоне 2017/2018.

В 2020 году Пастухов вошёл в тренерский штаб «Борисфена». Весной 2021 года возобновил игровую карьеру в качестве играющего тренера.

Достижения 
  Чемпион Белоруссии (1): 2014/2015
  Серебряный призёр чемпионата Белоруссии (5): 2013/2014, 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022
  Обладатель Кубка Белоруссии (1): 2014
  Серебряный призёр Кубка Белоруссии (3): 2013, 2017, 2018

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Денис Пастухов на сайте Белорусской федерации баскетбола
 Денис Пастухов на сайте Непрофессиональной баскетбольной лиги Белоруссии

Баскетболисты России
Игроки БК «Лобня»
Игроки БК «Нижний Новгород»
Игроки БК «Рязань»
Игроки БК «Спарта и К»
Игроки БК «Гродно-93»
Игроки БК «Цмоки-Минск»
Игроки БК «Борисфен»